Miejscowości w USA:
 Princeville – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Kauaʻi
 Princeville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Princeville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Edgecombe
Gminy w USA:
 Princeville (ang. Princeville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria